Каризал има више значења:

 Каризал (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризал (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каризал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каризал (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каризал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каризал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каризал (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Каризал (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал, Лагуна Зарагоза (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каризал (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каризал (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каризал (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику